Grandison ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Grandison (1304–1349), englische Adelige 
 Charles Grandison Finney (1792–1875), US-amerikanischer Erweckungsprediger
 John Grandison (1292–1369), englischer Geistlicher
 Pippa Grandison (* 1970), australische Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 William Grandison, 1. Baron Grandison († 1335), englischer Adliger und Militär

Weiteres:
 Grandison (Film)